Flacey (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Flacey (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym